El Jardín Botánico de la Capital Nacional o en inglés : Port Moresby Nature Park formalmente conocido como National Capital Botanical Gardens (NCBG), son una serie de parques, jardines botánicos y zoológicos de una 25 hectáreas de extensión, que se encuentra en Port Moresby en Papúa Nueva Guinea. 

Depende administrativamente de la Universidad de Papúa Nueva Guinea. 

El código de reconocimiento internacional del National Capital Botanical Gardens como institución botánica (en el Botanical Gardens Conservation International - BGCI), así como las siglas de su herbario es PMORE.

Localización 
National Capital Botanical Gardens P.O. Box 110 University NCD, Port Moresby, Independent State of Papua New Guinea-Papúa Nueva Guinea.

Planos y vistas satelitales. 

Está abierto al público todos los días.

Historia 

El NCBG fue fundado por André Millar en 1971 en unas 25 hectáreas de terreno en las cercanías de Port Moresby. 

Los jardines se establecieron inicialmente como un jardín de enseñanza para el departamento de biología de la UPNG (Universidad de Papúa Nueva Guinea) y también como viveros para suministro de plantas para las investigaciones de la universidad.

Después de la partida de André Millar a finales de 1971, el jardín entró en un periodo de desídia y abandono, que lo dejó convertido en un matorral.
 
En 1993 la Comisión del distrito de la capital nacional asumió el control del jardín y estableció un programa importante del reconstrucción.

Colecciones 
El "Port Moresby Nature Park" (formalmente conocido como "National Capital Botanical Gardens") es un combinado de parques, jardines botánicos y zoológicos de Papúa Nueva Guinea dedicadas a la promoción de la flora y fauna de Papúa Nueva Guinea.
 
A raíz de una reciente revisión estratégica por el Gobierno local de una serie de importantes mejoras que están ocurriendo y seguirán ocurriendo en los próximos años.

El recinto ofrece un cambio alternativo al enorme ajetreo y bullicio de la ciudad de Port Moresby, y es el hogar de la única zona de selva tropical en el Distrito Capital y el único lugar en el mundo para mostrar reunidas las tres especies de casuarios en un paseo marítimo de nivel mundial y mostrar las instalaciones.

En el NCBG hay una colección de animales nativos como ave del paraíso, canguros arborícolas, Ualabís, serpientes, cocodrilos, cálaos y varias especies de loros.

En el jardín botánico hay miles de especies de plantas tropicales incluyendo palmeras, jengibres y heliconias, así como especies nativas maderables se encuentran en el recinto, que también incluyen tres áreas de pícnic disponibles para alquilar. El parque es el hogar de más de 11.000 orquídeas, muchas de las cuales son nativas de Papúa Nueva Guinea.

Entre sus colecciones botánicas son de destacar:

 Palmas, 
 Bambús
 Heliconia, 
 Cordyline, 
 Pandanus 
 Orquídeas, una colección de especies de orquídeas nativas de Papúa Nueva Guinea situadas en un gran invernadero, en otro se encuentran una gran variedad de híbridos de orquídeas que se venden como flor cortada en una tienda en el mismo jardín botánico.
 Colección de Vainillas
 Una colección de árboles nativos de Papúa Nueva Guinea, agrupados formando un pedazo de selva.
 Una colección de arbustos

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del National Capital Botanical Gardens.
 Página del jardín botánico en el BGCI

Capital Nacional
Puerto Moresby